Travestie (gender), verkleding
Travestie (dichtkunst), een literaire imitatie
Travestie (Boudewijn de Groot), een single van Boudewijn de Groot